Æscwine (auch Escuuine) ist ein angelsächsischer männlicher Vorname. Der Name ist aus den Elementen Æsc- (=„Esche, Speer, Lanze, Schiff“) und -wine (=„Freund, Beschützer, Herr“) zusammengesetzt. Bedeutende Namensträger waren:

 Æscwine (Essex), König von Essex (um 527–um 587)
 Æscwine (Wessex), König von Wessex (674–676)